Willis Island kan syfta på följande platser:

Australien 
 Willis Island, ö i Korallhavsöarna

Kanada 

 Willis Island, Newfoundland, ö,

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Willis Islands, öar, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar